Pròmac (fill d'Èson)
 Pròmac (fill de Partenopeu)
 Pròmac de Pel·lene, atleta